Uthlande steht für

 Uthlande, die dem Festland vorgelagerten Außenlande (Inseln, Halligen und Marschen) im heutigen Kreis Nordfriesland.
 mehrere Fährschiffe:
 Uthlande (Schiff, 1980)
 Uthlande (Schiff, 2010)